O Campeonato Europeu de Futsal é o principal campeonato de futsal entre seleções dos países da UEFA, acontecendo a cada quatro anos desde 2018.

Até 2007 apenas oito seleções entravam na fase final do torneio. Após reformulação do torneio em 2010, doze seleções participam do torneio. Após 2018 nova reformulação: aumento das equipas para 16 e o campeonato europeu passa a ser disputado de 4 em 4 anos.
Os participantes apuram-se após disputarem uma fase de qualificação. A fase final do torneio consiste numa fase de 4 grupos com 4 equipas cada, seguida de uma fase a eliminar. O país anfitrião qualifica-se automaticamente.
A Espanha ganhou a competição inaugural, triunfando na competição por sete vezes. Portugal é o atual campeão europeu de futsal, vencendo o Campeonato Europeu de Futsal de 2022.

Vencedores

Títulos por país

Quadro de participações
Legenda
Q – Qualificada para o torneio a realizar
 — Não se qualificou
 — Não participou qualificação
 — Anfitrião

Quadro de medalhas

All-time table
Após Euro 2018

Ver também 
 Copa América de Futsal
 Campeonato Asiático de Futsal

Ligações externas
Página Oficial